Тімеа Бачинскі була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі її перемогла Барбора Заглавова-Стрицова.
Роберта Вінчі виграла титул, у фіналі перемігши 8-му сіяну Юлію Гергес з рахунком 6–3, 6–4.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

2010
Bgl Luxembourg Open, одиночний розряд
2010 у люксембурзькому спорті